Ablaÿ (geslacht), uit de streek van Bergen, België
 Omer Ablaÿ (1801-1886), Belgisch generaal
 Jules-Gustave Ablaÿ (1803-1875), Belgisch generaal
 Narcisse Ablaÿ (1806-1879), Belgisch generaal